Walt Disney Studios est un terme désignant souvent la société de production cinématographique de la Walt Disney Company.

Historique

Cette société de production cinématographique était à l'origine un lieu de production de Disney mais, en raison de la diversité de la société, elle désigne à la fois autant :
 Le premier studio monté par Walt Disney est le Laugh-O-Gram Studio, à Kansas City
 Disney Brothers Studios, fondé le  et installé
 avant la fondation, au 4651 Kingswell Avenue à Hollywood
 à partir d', au 4649 Kingswell Avenue
  à partir de , au 2719 Hyperion Avenue, à Hollywood. C'est ce studio qui vit la naissance de tous les personnages des courts métrages, et de Blanche-Neige.
 En 1929, la société devient Walt Disney Productions, et reste située à Hyperion Avenue, lieu qui prend le nom de Walt Disney Studios
En 1942, le siège et les studios s'installent au 500 Buena Vista Drive, à Burbank, en Californie, où ils se trouvent toujours
 En 1984, la société est renommée The Walt Disney Company, et la partie production cinématographique prend le nom de Walt Disney Pictures.
 En 2007, la Walt Disney Company décide de renommer l'entité regroupant l'ensemble des labels cinématographiques, anciennement nommée Buena Vista Entertainment puis Walt Disney Studios Entertainment, en The Walt Disney Studios
Toutefois, depuis, de nombreuses filiales de production ont été créées, ainsi que différents lieux de production.

Le siège social de la Walt Disney Company
Walt Disney Studios est le complexe de bureaux et de production cinématographique situé à Burbank, en Californie, et accueillant :
le siège social de la Walt Disney Company ;
les studios de Walt Disney Pictures ;
les studios de Walt Disney Feature Animation ;
les sièges sociaux de plusieurs filiales de Disney ;
une partie des salles de tournage de Walt Disney Core Studios.

Les sociétés des productions cinématographiques
Walt Disney Studios Entertainment le nom de la branche regroupant les sociétés de productions cinématographiques et autres domaines du divertissement de la Walt Disney Company.

Dans cette branche on retrouve plusieurs sociétés comportant le terme Walt Disney Studios ou assimilé à eux :
Walt Disney Studios Distribution pour la distribution
Walt Disney Studios Home Entertainment pour la distribution aux États-Unis ;
Walt Disney Studios Motion Pictures International pour la distribution à l'international ;
Walt Disney Motion Pictures Group
Walt Disney Pictures pour tous les films
Walt Disney Feature Animation spécialisé dans les dessins animés
Les Walt Disney Animation Australia/DisneyToon Studios en Australie (fermés depuis 2006) ;
Walt Disney Television Animation (rattaché à Walt Disney Television).
 Walt Disney Studios China filiale de The Walt Disney Company China ayant plusieurs contrats de coproduction en Chine par exemple avec SMG Pictures et Wudi Pictures...

Les lieux de production

La société de lieux de tournage
Walt Disney Core Studios est une société regroupant les lieux de tournages détenus par Disney, dont une partie est située dans le siège social. La société est aussi appelée Disney Core (Studio) Services, le studio étant parfois omis.

Les studios d'animation fermés
Les studios suivants ont été fermés entre 1995 et 2004 :
 en Floride au sein du parc Disney-MGM Studios (2001) ;
 Walt Disney Animation France, à Montreuil, en Île-de-France (1995) ;
 Walt Disney Animation Japan, au Japon (1997) ;
 au Canada, à Vancouver (2004).

Les parcs d'attractions nommé Studios 
Le Parc Walt Disney Studios de Disneyland Paris (Marne-la-Vallée, en France) ;
les Disney's Hollywood Studios (ex Disney-MGM Studios) de Walt Disney World Resort (Floride, États-Unis).

Autres locaux de Disney 
La société Disney et ses filiales utilisent de nombreux locaux qui ont changé avec les années.

En dehors du siège social et studios, plusieurs lieux sont connus ou ont fait l'objet d'articles de presse.

Jimmy Johnson écrit que dans les années 1940, les bureaux de Disney à New York étaient situés dans le RKO Building du Rockefeller Center. De 1983 à 2013, Disney louait plusieurs milliers de mètres carrés au 157 Columbus Avenue, de l'autre côté de la  par rapport au siège social d'American Broadcasting Company.

Notes et références 

 
Entreprise du cinéma
Filiale de la Walt Disney Company